Yoshimoto peut faire référence à :
 Yoshimoto Kogyo, une compagnie japonaise ;
 , un jouet inventé en 1971.

Personnalités 

 Banana Yoshimoto, nom de plume de Mahoko Yoshimoto ;
 Hiroki Yoshimoto, pilote automobile japonais ;
 Imagawa Yoshimoto, daimyo ;
 Nijō Yoshimoto, poète japonais ;
 Takaaki Yoshimoto, poète, critique littéraire et philosophe japonais.